— японский композитор и аранжировщик.

Биография 
Кэй Вакакуса родился в префектуре Ямагата 10 февраля 1949 года. Его отец был композитором японской музыки энка. В средних и старших классах школы Кэй играл в духовом оркестре, в то же время изучая классическую музыку под руководством Миэко Хаяси (). После окончания школы он занимался в , брал уроки джаза у , писал музыкальное сопровождение к рекламе. Затем, под влиянием композитора и поэта  и своих родителей, начал сочинять песни. В 1990, 1997 и 2001 годах получал призы на фестивале Japan Record Awards. Писал и аранжировал музыку для таких исполнительниц как Хибари Мисора, , , . Кроме того, Кэй Вакакуса писал музыку для фильмов, дорам и аниме.

Работы в аниме 
 2007 — Summer Days with Coo
 2006 — Kemonozume
 2005 — My Wife is a High School Girl
 2001 — Хикару и Го
 1995 — Romeo's Blue Skies
 1989 — Hi-Speed Jecy

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Персоналии по алфавиту
Композиторы Японии
Родившиеся 10 февраля
Родившиеся в 1949 году
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения